Бразорија има више значења:
 Округ Бразорија (Тексас)
 Бразорија (Тексас)